Альбуркерке () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос. Население — 5678 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса